Е́жи Адам Ло́ек (; псевдонимы — Leopold Jerzewski, Antoni Jałowiecki, Łukasz Jodko; , Варшава — , Варшава) — польский историк, публицист, украиновед.

Биография 
Родился в Варшаве, в семье войск. врача, майора Войска Польского Леопольда Лоека (1897—1940; погиб в Катыни; см. Катынский расстрел 1940). В 1952-56 гг. изучал историю в Варшавском университете. Потом работал в научном учреждении по изучению теории и истории прессы при центральном издательстве рабочего издательского кооператива «Praca». С 1960 года — научный сотрудник Лаборатории истории периодики Польской АН. В 1961 году получил в Варшавском университете докторскую степень. С 1967 года — получил докторскую степень за труд «Исследования прессы и общественного мнения в Королевстве Польском 1815—1830». В этом же году стал доцентом (в звании профессора ему было отказано из политических соображений — из-за его оппозиционной деятельности). Издал 34 книги и более 350 статей. В 1974 году по совокупности научных достижений получил награду Фонда Южиковских.

Научные интересы сосредоточивались на истории Польши на рубеже XVIII—XIX веков, истории польско-русских дипломатических отношений, политической истории 4-летнего сейма (1788—1792), проблематике польских восстаний после 3-го раздела Польши 1795 и польской кампании красной армии. Сформулировал тезис, что Польша в 1939 году должна была согласиться на уступки по Германии, чтобы избежать войны. Исследовал газетное дело и польскую прессу XVIII—XIX вв.; был редактором и соавтором «Истории польской прессы».

Автор фундаментальных исследований по польско-украинской проблематике, в частности своеобразного «украинского триптиха», посвященного семье польских магнатов Потоцких — Софии Потоцкой, Станиславу-Щенсному Потоцкому и их потомкам. Самый известный из этого цикла труд — «История прекрасной Битинки: Рассказ о жизни Софии Витт-Потоцкой (1760—1822)» (1970; «бестселлер польской исторической литературы» — Я. Дашкевич), которая неоднократно переиздавалась.

В 1970-х гг. сотрудничал с польской независимой прессой и принимал участие в общественном конфликте увековечения памяти жертв катынского преступления. С 1980 года — участник движения «Солидарность», печатался в нелегальных польских изданиях. С 1981 года руководил в рамках Центра общинных исследований «Солидарности» региона Мазовше лабораторией новейшей истории. Его «История Катынского дела» (1980, 1989) стала первой краевой книгой по проблематике этого преступления. В 1982 году досрочно вышел на пенсию, продолжал работать в статусе независимого исследователя. По заказу Ежи Гедройца, главный редактор парижских «Kultury» и «Zeszytów historycznych» (там Лоек не раз публиковал свои материалы), в 1983 году подготовил труд «Исторический календарь: Полемическая история Польши».

Умер в Варшаве.

С 1989 Институт им. Юзефа Пилсудского в Нью-Йорке (США) назначает премию его имени. С 1994 года печаталась «Библиотека избранных трудов Ежи Лоека».

Источники и литература 
 Рублев А. С. Ежи Лоек // Энциклопедия современной Украины : в 30 т. / ред. кол. И. М. Дзюба [и др.] ; НАН Украины, НОШ, Координационное бюро энциклопедии современной Украины НАН Украины. — К., 2016. — Т. 17 : Лег — Заказа Рекламной Площади. — 784 с. : ил. — ISBN 978-966-02-7999-5.

Литература 
 Żeleński W. Jerzy Łojek (1932—1986): [Nekrolog]. «Zeszyty historyczne», z. 79. Paryż, 1987
 Jackl J. Łojek Jerzy. В кн.: Słownik historyków polskich. Warszawa, 1994
 Rozstrzelani w Katyniu: Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według zródeł sowieckich, polskich i niemieckich. Indeks represjonowanych, t. 1. Warszawa, 1995
 Суровцова Н. Воспоминания. К., 1996
 Janowski P. Łojek Jerzy. В кн.: Encyklopedia katolicka, t. 11. Lublin, 2006
 Дашкевич Я. Фигуры: Очерки о деятелях истории, политики, культуры, 2-е изд., исправленное и дополненное. Львов, 2007
 Чубина Т. Род Потоцких в Украине (тульчинская линия). Черкассы, 2008.

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия современной Украины : в 30 т. / ред. кол. И. М. Дзюба [и др.] ; НАН Украины, НОШ, Координационное бюро энциклопедии современной Украины НАН Украины. — К., 2016. — Т. 17 : Лег. — 712 с. : ил. — ISBN 978-966-02-7999-5.

Историки Польши